Иванчу́гский се́льский сове́т — муниципальное образование в составе Камызякского района Астраханской области, Российская Федерация. Административный центр — село Иванчуг.

Географическое положение 
Площадь сельсовета составляет 16,76 км², из которых сельскохозяйственных угодий 13,16 км², леса занимают лишь 3 га.

Сельский совет расположен в северо-западной части района. По территории сельсовета протекает река Старый Иванчуг. Граница проходит от точки пересечения муниципальных образований «Село Чаган», «Николо-Комаровский сельсовет» и середины реки Старая Волга, далее идёт на северо-восток, пересекая автомобильную дорогу «Астрахань-Травино», до реки Большой Кал, где поворачивает на запад до ерика Чертык, далее до ерика Уваринка. Затем граница идёт в южном направлении, пересекая ерик Троицкий, автомобильную дорогу «Иванчуг — Увары» до ерика Карасан, после до реки Карасан, затем идёт по середине рек Карасан и Каныча, на запад до слияния рек Новостанка и Старый Иванчуг, по середине реки Старый Иванчуг и середине ерика Караколь до водооградительного вала орошаемой системы «Воложка», пересекая автомобильную дорогу «Хмелевка — Самосделка», далее по середине реки Старая Волга в северном направлении до первоначальной точки.

Население 

Национальный состав
На 1.01.2015:
Численность на 01.01.2015 года составляет 2142 человек:
 русские — 1625
 казахи — 442
 чеченцы — 57
 татары — 9
 лезгины — 5
 ингуши — 4

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 2 населённых пункта

Хозяйство 
Ведущей отраслью хозяйства выступает сельское хозяйство, представленное 9 крестьянско-фермерскими хозяйствами, одно из которых занимается разведением страусов и нутрий. В структуре угодий наибольшую площадь занимают пастбища (96,1 %) и пашня — 3,8 %. Животноводство — разведение крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и птиц. Растениеводство — выращивание картофеля и овощей. Развито рыболовство. Среди промышленных предприятий работает СПК «Родина», который занимается выловом и переработкой рыбы, консервный цех по переработке рыбы и ООО «Астрахань-Камыш» с заготовкой строительного тростника.

Среди учреждений социальной сферы в центре сельсовета действуют фельдшерско-акушерский пункт, средние школы в Иванчуге на 180 мест и Хмелевке на 180 мест, школа искусств № 8, детский сад-ясли на 57 мест, сельский дом культуры на 300 мест в Иванчуге и сельский дом культуры в Хмелевке, сельская и школьная библиотеки. Действуют также 9 магазинов.

Транспорт в сельсовете представлен автомобильной дорогой Астрахань — Образцово-Травино, дорогой на село Самосделка и судоходными реками Старая Волга и Гандурино. В каждом селе есть пристань и автостанция.

Примечания 

Муниципальные образования Камызякского района
Сельские поселения Астраханской области